Vidmantas Staniulis (1950–2021) – litewski bibliofil
 Vidmantas Staniulis (ur. 1960) – litewski polityk

Przypisy